La Aguada kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Aguada (kommun), Santander,

Mexiko 

 Isla Aguada (ort), Campeche, Carmen, 
 La Aguada, Veracruz, ort, Ixhuatlán de Madero, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar